Amerikai Egyesült Államok
 Woodlawn (Észak-Karolina)
 Woodlawn (Kansas)
 Woodlawn (Kentucky)
 Woodlawn (Baltimore megye, Maryland)  
 Woodlawn (Prince George’s megye, Maryland)
 Woodlawn (Mississippi)
 Woodlawn (Missouri)
 Woodlawn (Ohio)
 Woodlawn (Pennsylvania)
 Woodlawn (Tennessee)
 Woodlawn (Texas)
 Woodlawn (Wisconsin)
 Woodlawn, New York Bronx kerületének egyik városnegyede
 Woodlawn, Chicago egyik kerülete